Автодорога Р-66 — автомобильная дорога регионального значения на Украине. Проходит по территории Луганской области.

Общая длина 
Общая длина автодороги : Дёмино-Александровка — Сватово — Лисичанск — Северодонецк — Луганск составляет 225 км.

До 2008 г. называлась трассой местного значения Т-13-03.

Маршрут 
Маршрутная карта автодороги :

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Транспорт в Луганской области